Levey ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Simon Levey, US-amerikanischer Nephrologe
 Martin Levey (1913–1970), US-amerikanischer Wissenschaftshistoriker speziell der Chemie und Pharmazie
 Michael Levey (1927–2008), britischer Kunstgeschichtler und Direktor der National Gallery in London
 Solomon Levey (1794–1833), australischer Siedler und einer der ersten Landeigentümer in Western Australia
 Stan Levey (1926–2005), US-amerikanischer Jazzdrummer
 Stuart A. Levey, US-amerikanischer Jurist und Finanzbeamter

Siehe auch:
 Levee (Begriffsklärung)
 Levi
 Levie (Begriffsklärung)
 Levy